42-й укреплённый район (42 УР) — воинское соединение РККА ВС СССР или комплекс оборонительных сооружений (Шяуляйский укреплённый район, укреплённый район) в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Прибалтийском особом военном округе 4 июня 1941 года.

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 19 июля 1941 года.

Прикрывал государственную границу на участке Юрденай — Юрбаркас, протяжённостью по фронту 90 километров, глубиной 5 — 16 километров, имея 6 узлов обороны. На 22 июня 1941 года район, как фортификационное сооружение имел в стадии строительства 403 ДОТа, построено было 27, боеготовых не имелось. Строительство района вели 91-е и 93-е управления начальника строительства.

Гарнизона район не имел. В фортификационные укрепления района направлялась 48-я стрелковая дивизия, однако не успела занять там позиции.

19 июля 1941 года укреплённый район расформирован

Полное наименование 
 42-й укреплённый район — формирование
 Шяуляйский укреплённый район — укрепление

Состав 

Только управление (штаб) укрепрайона

В составе

Коменданты района 
 Дэви, Николай Сергеевич, полковник

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Советские УРы в Литве

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны